NGC 6525 — рассеянное скопление в созвездии Змееносец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6525
Змееносец (созвездие)
Рассеянные скопления